Государственные награды Республики Хакасия — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Главой Республики Хакасия согласно нормативных правовых актов: Закона Республики Хакасия от 6 июля 2001 года № 37 «О государственных наградах Республики Хакасия», а также других законодательных актов о наградах Республики Хакасия.

Государственные награды Республики Хакасия являются высшей формой поощрения граждан за особые заслуги в государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, за успехи в труде и иные заслуги перед Республикой Хакасия.

Награждение государственными наградами Республики Хакасия производится Указами Главы Республики Хакасия о награждении.
Правовой статус государственных наград и порядок награждения определяется Указом Главы Республики Хакасия.

Кроме государственных, в Республике Хакасия могут учреждаться ведомственные, юбилейные и муниципальные награды.

Виды наград

Высшая награда

Орден

Медали

Премия

Почётные звания

Почётные грамоты

Памятные и юбилейные медали

Примечания

См. также 
 Кавалеры ордена «За заслуги перед Хакасией»
 Почётные граждане Абакана
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Хакасия

Списки наград по субъектам Российской Федерации